Слутка — топоним в России:
 Слутка — деревня в Иглинском районе Башкортостана;
 Слутка — деревня в Новгородском районе Новгородской области.